Bagutti ist der Name von
 Domenico Bagutti (1760–1837), Schweizer Stuckateur
 Luigi Bagutti (1778–um 1835), Schweizer Architekt